El término Usinsk, puede referirse a:
 Usinsk, una ciudad de la república Komi, en Rusia; o
 La Cordillera de Usinsk en Siberia - Mongolia.